Claude Joseph Antoine Provost, född 17 september 1933, död 17 april 1984, var en kanadensisk professionell ishockeyforward som tillbringade 15 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Montreal Canadiens. Han producerade 589 poäng (254 mål och 335 assists) samt drog på sig 469 utvisningsminuter på 1 005 grundspelsmatcher.

Provost vann nio Stanley Cup-titlar med Canadiens för säsongerna 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1964-1965, 1965-1966, 1967-1968 och 1968-1969. Han var också den första spelaren som vann NHL-trofén Bill Masterton Memorial Trophy.

Den 17 april 1984 avled Provost av en hjärtinfarkt när han spelade tennis i Hallandale Beach, Florida under en semester i USA.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Claude Provost NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Claude Provost hockey statistics and profile at hockeydb.com

Avlidna 1984
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Vinnare av Bill Masterton Memorial Trophy
Spelare i Montreal Canadiens
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Montréal
Födda 1933
Män
Stanley Cup-mästare 1969
Stanley Cup-mästare 1968
Stanley Cup-mästare 1966
Stanley Cup-mästare 1965
Stanley Cup-mästare 1959
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Stanley Cup-mästare 1956